Onze navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Wasp, la guêpe en anglais :

 l', une goélette marchande rachetée par la Continental Navy en 1775 et détruite deux ans plus tard ;
 l', un sloop capturé en 1812 ;
 l', une goélette en service de 1810 à 1814 ;
 l', un sloop en service de 1813 à 1814 ;
 l', un sloop de guerre construit en 1813 et emporté par une tempête l'année suivante ;
 l', une canonnière à roues à aubes capturée aux Confédérés ;
 l', un yacht à vapeur en service de 1898 à 1919 ;
 l', un navire de patrouille en service en 1917 ;
 l', un porte-avions construit en 1936 et coulé par le sous-marin japonais  pendant la Seconde Guerre mondiale
 l', un porte-avions de classe Essex lancé durant la Seconde Guerre mondiale et retiré du service en 1972 ;
 l', un Landing Helicopter Dock navire de tête de sa classe en service depuis 1989.

Wasp